El nombre de Victor Hugo o Víctor Hugo se puede referir a:

Personajes
Victor Hugo (1802-1885), poeta, dramaturgo y novelista romántico francés.

Artes

Cine 
Víctor Hugo Cabrera (n.1968), actor colombiano.
Víctor Hugo Carrizo (1960-2012), actor argentino.
Víctor Hugo Morant (n. 1943), actor colombiano.
Víctor Hugo Ruiz (n. s.XX), actor y director de cine colombiano.
Víctor Hugo Trespalacios (n. s.XX), actor colombiano.
Víctor Hugo Vieyra (n. 1939), actor argentino.

Fotografía 
Víctor Hugo Caula (1927-2014), camarógrafo y director de fotografía argentino.
Víctor Hugo Irazábal (n. 1945), artista plástico venezolano.

Literatura 
Víctor Hugo Arévalo Jordán (n. 1946), ensayista y novelista boliviano.
Víctor Hugo Cárdenas (n. 1962), escritor y poeta chileno.
Víctor Hugo Cruz (1938-2019), dramaturgo guatemalteco.
Víctor Hugo Díaz (n. 1965), poeta chileno.
Víctor Hugo Morales (n. 1947), periodista, relator deportivo, locutor, conductor y escritor uruguayo.
Víctor Hugo Ortega Contreras (n. 1982), escritor y periodista chileno.
Victor Hugo Piña Williams (n. 1958), escritor mexicano.
Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), dramaturgo y abogado mexicano.
Víctor Hugo Viscarra (1958-2006), escritor y cuentista boliviano.

Música 
Víctor Hugo Ayala (n. 1934), cantante colombiano.
Víctor Hugo Díaz (1927-1977), músico argentino intérprete de armónica.

Deportes

Balonmano 
Víctor Hugo López (n. 1982), jugador de balonmano español.

Ciclismo 
Víctor Hugo Peña (n. 1974), ciclista colombiano.

Fútbol 
Víctor Hugo Amatti (n. 1965), futbolista argentino.
Víctor Hugo Andrada (n. 1958), futbolista y entrenador boliviano.
Víctor Hugo Angola (n. 1986), futbolista boliano.
Víctor Hugo Antelo (n. 1964), futbolista boliviano.
Víctor Hugo Aristizábal (n. 1971), futbolista colombiano.
Víctor Hugo Ávalos (1971-2009), futbolista paraguayo.
Víctor Hugo Berardi (n. 1950), entrenador uruguayo de baloncesto.
Víctor Hugo Carrillo (n. 1975), árbitro de fútbol peruano.
Víctor Hugo Castañeda (n. 1962), futbolista chileno.
Víctor Hugo del Río (n. 1953), futbolista argentino.
Víctor Hugo Doria (n. 1948), futbolista argentino.
Victor Hugo Gomes Silva (n. 2004), futbolista brasileño.
Víctor Hugo Gómez (n. 1986), futbolista argentino.
Víctor Hugo González (n. 1973), entrenador de fútbol colombiano.
Víctor Hugo Hernández (n. 1986), futbolista mexicano.
Víctor Hugo Jiménez (n. 1960), futbolista argentino.
Víctor Hugo Lojero (n. 1984), futbolista mexicano.
Víctor Hugo Marchesini (n. 1960), futbolista y entrenador argentino.
Victor Hugo Melgar (n. 1988), futbolista boliviano.
Víctor Hugo Montaño (n. 1984), futbolista colombiano.
Víctor Hugo Ocampo (n. 1993), futbolista colombiano.
Víctor Hugo Rivera (n. 1967), árbitro de fútbol y político peruano.
Víctor Hugo Rodríguez (n. 1993), futbolista argentino.
Victor Hugo Santana Carvalho (n. 1998), conocido como Vitinho, futbolista brasileño.
Víctor Hugo Sarabia (n. 1983), futbolista chileno.
Víctor Hugo Soto (n. 1989), futbolista colombiano.

Fútbol playa 
Víctor Hugo López (n. s. ), jugador de fútbol playa mexicano.

Política 
Víctor Hugo Arias (1913-1979), abogado y político chileno.
Victor Hugo Canelas (1954-2020), político boliviano.
Víctor Hugo Cárdenas (n. 1951), político y docente boliviano.
Víctor Hugo Círigo Vázquez (n. 1953), político mexicano.
Victor Hugo de Azevedo Coutinho (1871-1955), oficial de armada y político portugués.
Víctor Hugo Figueroa (n. 1973), político chileno.
Víctor Hugo Islas (n. 1951), abogado y político mexicano.
Víctor Hugo Lobo Román (n. 1969), político mexicano.
Víctor Hugo Moreno Mina (n. 1986), activista colombiano.
Víctor Hugo Morales Zapata (n. 1958), político costarricense.
Víctor Hugo Moreno Bandeira (n. 1965), abogado y político colombiano.
Víctor Hugo Pereira (n. 1969), político paraguayo.
Víctor Hugo Vilhem (n. 1960), político argentino.
Víctor Hugo Zamora (n. 1970), ingeniero forestal y político boliviano.

Religión 
Víctor Hugo Basabe (n. 1961), obispo venezolano.
Víctor Hugo Palma Paúl (n. 1958), profesor y obispo guatemalteco.

Lugares
Estación de Victor Hugo, estación del metro parisino.
Avenida Victor-Hugo, avenida parisina.
Estadio Víctor Hugo Georgis, estadio en Puyo, Ecuador.
Isla Víctor Hugo, isla de la Antártida.
Maison de Victor Hugo, museo monográfico de París.
Rue Victor-Hugo (Lyon), calle peatonal de Lyon.

Buques
Victor Hugo, crucero acorazado francés alistado en 1907 y dado de baja en 1928.